Tölpel steht für:

 Tölpel, eine Familie von Seevögeln
 Tölpel, umgangssprachlich ein ungeschickter Mensch, siehe Tollpatsch

Der Tölpel steht für:
 Der Tölpel, französischer Kriminalfilm von Michel Deville (1986)
 Der Tölpel vom Dienst, US-amerikanische Filmkomödie von Frank Tashlin (1964)

Siehe auch: